Velika nagrada Italije 1968 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1968. Odvijala se je 8. septembra 1968.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 68
| 1:40:14,8
| 7
| 9
|-
! 2
| 5
|  Johnny Servoz-Gavin
| Matra-Ford
| 68
| + 1:28,4
| 13
| 6
|-
! 3
| 8
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 68
| + 1:28,6
| 4
| 4
|-
! 4
| 27
|  Piers Courage
| BRM
| 67
| +1 krog
| 17
| 3
|-
! 5
| 6
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 66
| +2 kroga
| 18
| 2
|-
! 6
| 3
|  Jo Bonnier
| McLaren-BRM
| 64
| +4 krogi
| 19
| 1
|-
! Ods
| 20
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 58
| Vzmetenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 56
| Pritisk olja
| 16
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 42
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 15
|  David Hobbs
| Honda
| 42
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jackie Oliver
| Lotus-Ford
| 38
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 2
|  Bruce McLaren
| mcLaren-Ford
| 34
| Puščanje olja
| 2
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 33
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 26
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 22
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 21
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 19
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 16
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 10
| Pnevmatika
| 5
|  
|-
! Ods
| 14
|  John Surtees
| Honda
| 8
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 9
|  Chris Amon
| Ferrari
| 8
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 7
|  Derek Bell
| Ferrari
| 4
| Gorivo
| 8
|  
|-
! Ods
| 23
|  Vic Elford
| Cooper-BRM
| 2
| Trčenje
| 20
|  
|-
! DNQ
| 28
|  Frank Gardner
| BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 12
|  Silvio Moser
| Brabham-Repco
|  
|  
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1968
1968